Den asiatiska delen av kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2014 hålls av AFC. 43 länder av 46 började delta i kvalspelet och spelar om fyra direktplatser och en playoffplats till VM. Playoffplatsen ger ett playoff med ett land från Conmebol.

Format 
Kvalspelet är uppdelat i fyra olika omgångar. I den första omgången gick de 16 sämst rankade lagen in och spelade åtta dubbelmöten. De åtta segrarna gick vidare till andra omgången där de 22 näst sämsta rankade lagen fick gå in i omgången, vilket innebar totalt 30 lag i den andra omgången. Det innebar 15 dubbelmöten och de femton vinnarna gick vidare till den tredje omgången. Där gick de fem bäst rankade lagen in, vilket innebar 20 lag. Dessa lag delades in i fem grupper om fyra lag, där de två bästa lagen i varje grupp går vidare till den fjärde omgången. I den fjärde omgången delas de tio lagen, från den tredje omgången, in i två grupper om fem lag. De fyra direktplatserna till VM går till de två bästa i varje grupp. De båda treorna möter varandra i ett playoff och vinnarna av playoffmatchen tar den enda playoffplatsen till VM och får möta femman i CONMEBOLs kvalspel.

Första omgången

Andra omgången 

* Tadzjikistan fick segern tilldelad sig i båda matcherna eftersom Syrien använt spelare de inte fått lov att använda under VM-kvalet.

Tredje omgången

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Fjärde omgången

Grupp A 

Iran och Sydkorea till världsmästerskapet i fotboll 2014. Uzbekistan till playoff mot andra grupptrea

Grupp B 

Japan och Australien till världsmästerskapet i fotboll 2014. Jordanien mot andra grupptrea

Playoff 
Det asiatiska playoff-spelet spelades mellan de två tredjeplacerade lagen i den fjärde omgången. Vinnaren av playoff-spelet gick vidare till kval mot det femteplacerade laget i Sydamerikanska kvalet.

Jordanien vidare till kval mot det femteplacerade laget i Sydamerikanska kvalet.

Möte 1

Möte 2

Källor 
 Fifa

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2014 (AFC)